Un World Trade Center (qui signifie « centre de commerce mondial » ou « centre d'affaires international ») regroupe des agences gouvernementales et des sociétés qui facilitent le commerce international.

New York 
Le complexe du World Trade Center est un ensemble de bâtiments situés à New York (États-Unis), affecté par l'attentat de 1993 et détruit lors des attentats du 11 septembre 2001.

Liste des tours 
Avant les attentats du 11 septembre 2001 :
 Pour les , détruites lors des attentats du 11 septembre 2001, voir l'article World Trade Center ;
 Marriott World Trade Center, hôtel du complexe détruit lors des attentats de 2001 ;
 4 World Trade Center, ancien immeuble du complexe endommagée lors des attentats de 2001 puis détruite ;
 5 World Trade Center, tour du complexe endommagée lors des attentats de 2001 puis détruite en 2002 ;
 6 World Trade Center, tour du complexe endommagée lors des attentats de 2001 puis détruite ;
 7 World Trade Center, tour du complexe détruite lors des attentats de 2001.
Après les attentats du 11 septembre 2001 :
 One World Trade Center, ou Freedom Tower, nouvelle tour érigée après les attentats de 2001 et inaugurée en 2014 ;
 Two World Trade Center, futur gratte-ciel du complexe en construction ;
 Three World Trade Center, tour du complexe inaugurée en 2018 ;
 Four World Trade Center, tour du complexe inaugurée en 2013 en remplacement du 4 World Trade Center ;
 Five World Trade Center, tour du complexe en développement ;
 7 World Trade Center, tour du complexe inaugurée en 2013 en remplacement du 7 World Trade Center.

Autres bâtiments du complexe 
 World Trade Center (station du PATH), gare ferroviaire située sur le complexe ;
 Site du World Trade Center, terrain sur lequel s'érigeait le complexe jusqu'aux attentats de 2001 :
 Mémorial du 11 Septembre, mémorial et musée inaugurés respectivement en 2011 et 2014, pour commémorer les attentats de 2001.

Articles connexes 
 Pour la construction originale du complexe, voir l'article Construction du World Trade Center ;
 Pour l'effondrement des tours lors des attentats de 2001, voir l'article Effondrement des tours du World Trade Center ;
 Pour la reconstruction du complexe après les attentats de 2001, voir l'article Reconstruction du World Trade Center ;
 Attentat du World Trade Center de 1993, attentat du complexe en 1993 ;
 World Trade Center (film), film catastrophe d'Oliver Stone basé sur les attentats de 2001.

Autres

Bâtiments 
 World Trade Center Genève
 Bahrain World Trade Center
 Chang-Gu World Trade Center
 China World Trade Center Tower 3
 Osaka World Trade Center
 World Trade Center à Tokyo
 Wenzhou World Trade Center
 World Trade Center de Bruxelles
 World Trade Center Chongqing
 World Trade Center Grenoble
 World Trade Center Marseille Provence
 World Trade Center New Orleans
 Centre de commerce mondial de Montréal
 Centre de commerce international d'Abidjan
 Complexe World Trade Center de Guadeloupe

Notes et références